A The Upsetter Shop, Vol. 3: Baffling Smoke Signal egy 2002-es Lee "Scratch" Perry válogatáslemez.

Számok

 Ketch Vampire – (extended mix, previously unreleased, with Devon Irons)
 Full Experience – (previously unreleased, with Aura Lewis & Full Experience)
 Baffling Smoke Signal – (with Lee Perry)
 Down Here In Babylon – (with Brent Dowe)
 Natty Take Over – (previously unreleased, with The Upsetters)
 Lizard Stick – (previously unreleased, with The Upsetters)
 Ark Of The Covenant – (extended mix, previously unreleased, with The Congos)
 Set Up Yourself – (previously unreleased, with The Upsetters)
 Garden Of Life – (with Leroy Sibbles)
 Feast Of The Passover – (with The Congos)
 Reggae Music – (with Hugh Blackwood/Dr. Alimantado)
 I Was Appointed – (previously unreleased, alternate version, with Jr. Murvin)

Zenészek
Lee "Scratch" Perry (vocals, percussion);
China Smith, Billy Johnson, Willie Lindo, Geoffrey Chung, Ronny Williams, Ernest Ranglin (guitar);
Augustus Pablo (melodica);
Dirty Harry, Glenn DaCosta, Bobby Ellis, David Madden, Vin Gordon (horns);
Winston Wright (keyboards, bass);
Robby Lyn, Keith Sterling, Theo Beckford (keyboards);
Robbie Shakespeare, Boris Gardner, Clive Hunt (bass);
Mikey Boo Richards, Benbow Creary, Sly Dunbar (drums);
Sticky, Skully (percussion).

Lee „Scratch” Perry-albumok
2002 nagylemezei